De finale van de League Cup van het seizoen 2013/14 werd gehouden op 2 maart 2014. Manchester City nam het op tegen Sunderland. Manchester won met 3-1. De Franse flankaanvaller Samir Nasri werd na afloop uitgeroepen tot "Man van de wedstrijd".

Finale

Wedstrijd

Zie ook
FA Cup 2013/14
Engels voetbalkampioenschap 2013/14
Football League Cup 2013/14

2014
Manchester City FC
Sunderland AFC
League Cup
League
Sportevenement in Londen